Арно́н (; ) может означать:

Топоним 
 Арнон — многократно упоминаемая в Библии река в Иордании.
 Арнон — река во Франции, левый приток реки Шер.
 Сен-Жорж-сюр-Арнон — коммуна во Франции.

Фамилия 
 Арнон, Авраам (1887—1960) — израильский педагог.
 Арнон, Даниэль (1910—1994) — американский биохимик и физиолог растений.
 Арнон, Рут (род. 1933) — израильский биохимик и иммунолог.

См. также 
 Арнони
 Канчелло-э-Арноне — коммуна в Италии.